Chlamydia es un nombre de género que puede referirse a:

 Chlamydia, la bacteria que infecta al hombre.
 Chlamydia, la planta de la familia de las agaváceas.